Потёмкинская улица — улица в Санкт-Петербурге. Проходит от Кирочной улицы вдоль Таврического сада. Выходит на Воскресенскую набережную реки Невы.

История 

Потёмкинская улица появилась на картах города в конце XVIII века. Исторически соединяла Кирочную и Шпалерную улицы. Застройка этого района происходила во второй половине XVIII столетия, это была стандартная для 1739—1743 годов планировка военного городка: проспект пересекался небольшими улицами, на которых селились военные Кавалергардского полка.

К 1800 году улица была полностью застроена, наиболее известными зданиями стали манеж Кавалергардского полка и Таврический дворец с Таврическим садом.
За время существования неоднократно менялось название улицы:
 В 1776 по 1792 год она называлась Артиллерийская Поперечная улица;
 С 1798 по 5 марта 1871 года существовала под названием Таврическая улица;
 5 марта 1871 года приобрела современное название — Потёмкинская улица.

География

Здания и сооружения 
С севера на юг (по нумерации домов):
 дом 2, литеры А, Б, В — бывший дом садовника, современный выставочный зал «Цветы» 
 дом 3 (Потемкинская, 3 / Захарьевская, 41) — доходный дом К. А. Шрейбера (1906—1907 год, архитектор В. И. Ван-дер-Гюхт)
 дом 4 — киноцентр «Ленинград», с 2014 года — мультиформатный культурный центр «Ленинград-Центр»
 Таврический сад (чётная сторона улицы):
 Памятник В. И. Ленину
 Памятник П. И. Чайковскому
 Памятник С. Есенину

Пересечения 
Потёмкинская улица пересекает или граничит со следующими проспектами, улицами и переулками:
 Кирочная улица
 Фурштатская улица
 улица Чайковского
 Захарьевская улица
 Шпалерная улица
 Воскресенская набережная

Примечания

Литература

Ссылки